Бредикис () — литовская фамилия. Известные носители:
 Бредикис, Витаутас (; 1930—2021) — советский и литовский архитектор.
 Бредикис, Юргис Юозович (; 1929—2021) — советский и литовский кардиохирург.